Дэйвс () — английская фамилия. Известные носители:

 Дэйвс, Делмер (1904—1977) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Примечания